Barkley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fred Alexander Barkley
 Theodore Mitchell Barkley